Riß eller Riss kan syfta på:

 Riss (karik­at­yrist) (1966–), fransk karik­at­yrist Laurent Sourisseau

Geologi 
 Riss (geologi) – en istid i Alperna

Geografi

Tyskland 

 Riß (Elbe) – biflod till Elbe i Sachsen-Anhalt, 
 Riß (Donau) – en biflod till Donau i Baden-Württemberg,